Poggio del Sole ima više značenja:
 Poggio del Sole, Ragusa
 Poggio del Sole, Savona